Se usan las siglas PL para indicar:
 Las siglas de muchos Partido Libertario
 Las siglas de muchos partidos liberales.
 Una extensión por la cual se conoce un archivo CGI-Perl.
 El acrónimo de una punción lumbar.
 El acrónimo de la Patrología Latina de Migne, una gran compilación de textos de grandes padres de la iglesia latina católica medieval.
 En el código ISO 3166 se refiere a Polonia.
 Las siglas de la Premier League, primera división de fútbol de Inglaterra.
 PL/SQL Lenguaje propietario de Oracle que añade funcionalidades procedimentales al  SQL.
 Un sistema de enganche de las bombillas de bajo consumo por medio de pines (en lugar de la rosca habitual).
 En un diccionario, puede significar Plural.

Siglas